Frederico Antonio da Costa Ucalam (Sion, Suiza, 17 de mayo de 1999) es un futbolista suizo. Su posición es delantero y actualmente se encuentra en el FC Vevey United de la 1. Liga de Suiza.

Estadísticas

Referencias 

Futbolistas de Suiza
Futbolistas del Football Club Sion
Futbolistas del Neuchâtel Xamax Football Club